

Localidades

 Saint-Appolinard (Isère)
 Saint-Appolinard (Loire)

Desambiguações de topônimos